Industrieverband Fahrzeugbau (сокр. IFA) — объединение производителей транспортных средств в ГДР.

По приказу Советской военной администрации в Германии конфискованные предприятия были объединены в 65 промышленных управлениях.

Из 18 западносаксонских заводов, которые производили транспортные средства, 1 июля 1946 года было образовано «Промышленное управление № 19» (Industrieverwaltung 19 Fahrzeugbau) с штаб-квартирой в Хемнице. 1 июля 1948 года это «IV 19» было расширено на всю территорию Советской зоны оккупации Германии и получило название «IFA Vereinigung Volkseigener Fahrzeugwerke».

Oбъединению принадлежали такие марки, как Trabant, Wartburg, Barkas, Robur, Multicar, Simson и MZ.

См. также 
 Автомобильная промышленность ГДР

Литература 
 Peter Kirchberg: Plaste, Blech und Planwirtschaft Die Geschichte des Automobilbaus in der DDR. nicolai, Berlin 2000, ISBN 3-87584-027-5.

Ссылки 

 http://www.ifa-datenbank.de/
 
 

Автомобилестроительные компании Германии
Производители грузовых автомобилей Германии
Хемниц
Автомобили ГДР